Das ITF Women’s Circuit Wuhan 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Wuhan. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 23. bis 30. Juli 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Wuhan